Crăciunești ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Crăciunești (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș
 Crăciunești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Crăciunești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Crăciunești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Crăciunești (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Buda Crăciunești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău